Por Eden pode estar à procura de:
 Eden (álbum)
 Eden (banda de Alemanha), banda da Alemanha
 Eden (banda de Israel)
 Eden (mangá)

Topônimos 
 Eden (Carolina do Norte)
 Eden (Dacota do Sul)
 Eden (distrito), Cúmbria, Inglaterra
 Eden (Idaho)
 Eden (Maryland)
 Eden (Mississippi)
 Eden (Texas)
 Eden (Wisconsin)
 Eden (Wyoming)
 Nuevo Edén de San Juan, em El Salvador
 Praia do Éden, em São Paulo

Ver também
Jardim do Éden

Desambiguação
Desambiguações de topônimos